Неслиха́н Аджар (; ) — турецкая  кино и телесериалов.

Биография и карьера 
Неслихан Аджар родилась 14 февраля 1969 года в Стамбуле (Турция).

Аджар начала свою актёрскую карьеру в детстве, сыграв в рекламе в возрасте четырёх лет, а в 12 лет получила свою первую кинороль в фильме «Сторож Муртаза». После дебютной роли она взяла перерыв в карьере на четыре года, а в 16-летнем возрасте вернулась в кино. Всего сыграла более чем в сорока фильмах и телесериалах. Является членом Ассоциации актёров современного кино. 

С 1995 по 1996 год Аджар была замужем за актёром Левентом Инаныром, есть дочь — Ойкю Арыджа (род. 24 августа 1995).

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Дети-актёры Турции